Mondiali 2022 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 2022:

Atletica leggera 
Campionati del mondo di atletica leggera 2022 – 18ª edizione

Baseball 
Campionato mondiale di baseball U-23 2022

Biliardo 
Campionato mondiale di biliardo 2022

Calcio 
Campionato mondiale di calcio 2022 – 22ª edizione della Coppa del Mondo FIFA
Coppa del mondo per club FIFA 2021 – 18ª edizione, svoltisi nel febbraio 2022
Campionato mondiale di calcio femminile Under-20 2022 – 10ª edizione
Campionato mondiale di calcio femminile Under-17 2022 – 7ª edizione

Canottaggio 

 Campionati del mondo di canottaggio 2022

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su strada 2022 – 95ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su pista 2022 – 119ª edizione
Campionati del mondo di mountain bike 2022 – 33ª edizione
Campionati del mondo di BMX 2022 – 26ª edizione

Cricket 
Coppa del mondo maschile di cricket ICC T20 2022
Coppa del mondo femminile di cricket ICC 2022

Ginnastica ritmica 

 Campionati mondiali di ginnastica ritmica 2022

Hockey su prato 
Campionato mondiale femminile di hockey su prato FIH 2022
Campionato mondiale femminile juniores di hockey su prato FIH 2022

Hockey su prato indoor 
Campionato mondiale maschile di hockey su prato indoor FIH 2022 – evento cancellato
Campionato mondiale femminile di hockey su prato indoor FIH 2022 – evento cancellato

Judo 
Campionati mondiali di judo 2022 – 39ª edizione

Nuoto 
Campionati mondiali di nuoto 2022 - 19ª edizione

Pallacanestro 
Campionato mondiale femminile di pallacanestro 2022 – 19ª edizione
Campionato mondiale maschile di pallacanestro FIBA U-17 2022
Campionato mondiale femminile di pallacanestro FIBA U-17 2022

Pallavolo 
Campionato mondiale di pallavolo maschile 2022 – 20ª edizione
Campionato mondiale di pallavolo femminile 2022 – 19ª edizione

Sport motoristici

Automobilismo 
Campionato del mondo endurance 2022 – 10ª edizione
Campionato mondiale di Formula 1 2022 – 73ª edizione
Campionato mondiale di Formula E 2021-2022 – 8ª edizione
Campionato del mondo rally 2022 – 50ª edizione
Campionato del mondo rallycross 2022 – 9ª edizione
Coppa del mondo turismo WTCR 2022 – 5ª edizione

Motociclismo 
Campionato mondiale Endurance (motociclismo) 2022 – 43ª edizione
Campionato mondiale di Enduro 2022 – 33ª edizione
Campionato mondiale di motocross 2022 – 66ª edizione
Motomondiale 2022 – 74ª edizione
Campionato mondiale Superbike 2022 – 35ª edizione
Campionato mondiale di supercross 2022 – 49ª edizione
Campionato mondiale Supersport 2022 – 24ª edizione

Vedi anche 
Eventi sportivi nel 2022

en:2022 World Cup (disambiguation)